Krithe är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Brady, Crosskey och Robertson 1874. Krithe ingår i familjen Krithidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Krithe